Texel má více významů:
 Texel (ostrov) – ostrov a obec v Nizozemsku, v provincii Severní Holandsko; největší a nejlidnatější ze Západofríských ostrovů  
 Texel (ovce) – plemeno ovce domácí, pocházející z uvedeného ostrova 
 Texel (morče) – plemeno morčete domácího
 Texel (grafika) – základní prvek povrchové textury v počítačové grafice 

příjmení
 Alfred Texel (* 1989), český divadelní herec
 Karel Texel (1926–2001), český divadelní režisér, dramatik a básník